Korbflechter steht für:

 eine südwestamerikanische Pueblokultur, siehe Basketmaker
 ein geflochtener Behälter, siehe Korb (Behälter)
 das Handwerk des Korbmachers